TFF kan verwijzen naar:

 Task Force Fox
 Turkse voetbalbond
 True Font Family